Hette Glacier är en glaciär i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Hette Glacier ligger  meter över havet.

Terrängen runt Hette Glacier är kuperad österut, men västerut är den platt. Terrängen runt Hette Glacier sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Austhjelmen,  meter över havet,  kilometer norr om Hette Glacier. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Isformationer i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis
Glaciärer i Antarktis